

Musica 
 1+1 – album dei Grin del 1972
 1+1 – doppio album di Mina del 1972, composto da Dalla Bussola e Altro
 1+1 – singolo di Beyoncé del 2011
 1+1 – album di Wayne Shorter

Televisione 
 1+1 – rete televisiva ucraina